PVC es una sigla que se refiere normalmente al policloruro de vinilo, un polímero termoplástico. También puede referirse a:
 Circuito virtual permanente (permanent virtual circuit), un tipo de circuito virtual, término usado en telecomunicaciones.
 Clase Aresa PVC-160, serie de patrulleras de la Armada Española.
 Grupo PVC o Planctobacteria, superfilo de bacterias.
 Presión venosa central, presión de la sangre en la vena cava superior, cerca de la aurícula derecha del corazón.
 Serramenti PVC Diquigiovanni, equipo ciclista italiano.
 Soldadura de PVC.
 Suelo de PVC, tipo de revestimiento plástico.
 Partido Verde de Canadá, un partido político canadiense.